Beinn Bhàn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Bhàn (Highland), berg i Skottland, 
 Beinn Bhàn (Argyll and Bute), berg iSkottland,